Személynév
 Csontváry Kosztka Tivadar (1853–1919) magyar festő
Filmcímek
 Csontváry, 1975-ös magyar tévéfilm, rendezte Várkonyi Gábor
 Csontváry, 1980-as magyar film, rendezte Huszárik Zoltán
 Csontváry: avagy a világhódító kun, 1985-ös magyar tévéfilm, rendezte Valló Péter